Daucus aegyptiacus är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Daucus aegyptiacus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
aegyptiacus